Klek je lahko:

 Klek, drevo (rod Thuja) (npr. Ameriški klek)
 Klek, polotok, ki zapira Neumski zaliv in spada skupaj z njim k Bosni in Hercegovin

Gora 

 Klek (1753 m), gora v Karavankah
 Klek, planina v Triglavskem narodnem parku
 Klek (1181 m), gora v pogorju Velika Kapela, Hrvaška
 Veliki Klek (Grossglockner, 3798 m), najvišji vrh Avstrije

Naselje 

 Klek, Občina Trbovlje (Gornji in Spodnji Klek)
 Klek, Občina Slivno, Hrvaška
 Klek, Občina Zrenjanin, Srbija
 Gornji Klek, zaselek na začetku polotoka Klek v BiH